Латипов (, ) — татарське та башкирське прізвище.

Відомі носії:

 Латипов Габдрахман Хакимович (1917—1945) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Латипов Урал Рамдракович (1951 р.н.) — білоруський державний діяч і дипломат, Міністр закордонних справ Білорусі (1998–2000).
 Латипов Куддус Каніфович (1923 р.н.) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946).

Татарські прізвища
Башкирські прізвища